Люсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Люсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Люсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Люсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Люсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн